Flere personer har eller har haft navnet Thomas Jensen:

 Thomas Jensen (dirigent) – berømt dirigent, grundlægger af Århus Byorkester (1898-1963)
 Thomas Jensen (fløjtenist) – solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester og docent ved Det Jyske Musikkonservatorium, født 1949
 Thomas Jensen (fodboldspiller) – fodboldspiller, født 1974
 Thomas Jensen (politiker) – medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, født 1970
 Thomas Skriver Jensen – medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, født 1996

Se også 
 Anders Thomas Jensen – manuskriptforfatter og filminstruktør